Яблонец-над-Нисоу:

 Яблонец-над-Нисоу — город в Чехии.
 Яблонец-над-Нисоу — один из 4 районов Либерецкого края Чехии.